Людми́ла Конова́лова:
 Коновалова, Людмила Васильевна (1937—2000) — советский и российский философ, профессор.
 Коновалова, Людмила Васильевна (род. 1968) — российская баскетболистка.
 Коновалова, Людмила Львовна (род. 1984) — российская балерина, прима-балерина Венской государственной оперы. Коновалова, Людмила Матвеевна (1926—1994) — работник советской пищевой промышленности, рафинёр, Герой Социалистического Труда (1966)

 Примечания